Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pandora, d'après la Pandore de la mythologie grecque :

 le , un  de sixième rang lancé en 1779 ;
 le , le brick français  capturé en 1759 et renommé ainsi ;
 le , un brick-sloop de classe Cruizer portant 18 canons lancé en 1806. Il fait naufrage en 1811 ;
 le HMS Pandora aurait dû être un autre brick-sloop de classe Cruizer : commandé en 1812, renommé Lynx, sa construction est finalement annulée en 1818 ;
 le , un brick-sloop de classe Cruizer portant 18 canons lancé en 1813 et converti en sloop en 1825 ;
 le , un brick de 3 canons lancé en 1833 ;
 le , une canonnière en bois de classe Philomel lancée en 1859 ;
 le HMS Pandora, un croiseur protégé de classe Pearl lancé en 1889 et renommé Katoomba en 1890 ;
 le , un croiseur protégé de classe Pelorus lancé en 1900 ;
 le , un navire de ravitaillement acquis en 1914, anciennement le Seti ;
 le , un sous-marin de classe Parthian lancé en 1929.

Pandora